Le Mort – film del 1909 diretto da Bahier e Louis Feuillade
 Le Mort – film del 1936 diretto da E.G. de Meyst